Canal Magdalena puede referirse a:
 Canal Magdalena, un canal que se abre sobre el estrecho de Magallanes, entre la punta Anxious de la isla de Tierra del Fuego y el monte Vernal de la isla Capitán Aracena, en la región austral de Chile.
 Canal Magdalena, un canal del Río de la Plata.
 Canal Magdalena, una banda de música pop rock chilena de los años 1990.